Wilhelm Friedemann Bach – compositore e organista tedesco
 Friedemann Bach – opera di Paul Graener del 1931
Senza gloria (Friedemann Bach) – film del 1941 diretto da Traugott Müller e Gustaf Gründgens